

Sigle 
 Fondazione per la lotta alla corruzione – organizzazione anti-corruzione russa del leader dell'opposizione democratica Alexej Navalny
 Färjestads BK – squadra svedese di hockey su ghiaccio
 Fondazione Bruno Kessler – centro di ricerca a Trento

Codici 
 FBK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fairbanks Ft Wainwright (Stati Uniti)